Ołeksandr Tkaczenko (ur. 1939)  – ukraiński polityk, minister
 Ołeksandr Tkaczenko (1945–2007) – radziecki piłkarz i trener piłkarski
 Ołeksandr Tkaczenko (ur. 1947) – radziecki i ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Ołeksandr Tkaczenko (ur. 1955) – radziecki bokser, olimpijczyk z 1976
 Ołeksandr Tkaczenko (ur. 1960) – radziecki wioślarz, medalista olimpijski z 1980